Rookmuts, gedragen om het kapsel te behoeden tegen stank van rook
Calotte, hoofddeksel van katholiek Belgische studenten
Tjeef of kaloot, een scheldwoord voor een katholiek
Solideo, hoofddeksel van een priester
Kaloot, een strand ten westen van Borssele
Keppel (hoofddeksel), hoofddeksel gedragen door Joodse mannen
Walter Kalot, een beeldhouwer
Een ander woord voor een bepaald soort kommetje
Een haardracht, meestal pony genoemd